Четвертак — срібна монета вартістю у чверть карбованця; двадцять п'ять копійок.
 Четвертак — діалектна назва чотирирічного коня чи бика.
 Четвертак — діалектна (західна) назва колоди завдовжки чотири сажні.
 «Четвертак» — американський фільм 1995 року.

Див. також 
 Чверть долара (Вашингтон)
 Двадцять п'ять копійок
 Четвертаков
 Квартер